Palazzo dei Canonici – palazzo di Firenze
Palazzo dei Canonici – palazzo di Pisa

Palazzo delle Canoniche – palazzo di Foligno